Hinrichsen, eine patronymische Form von Hinrich, ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hinrichsen (1859–um 1920), deutscher Schriftsteller
 Carsten Hinrichsen (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Diederich Hinrichsen (* 1939), deutscher Mathematiker
 Dietrich Lang-Hinrichsen (1902–1975), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Richter am Bundesgerichtshof
 Friedrich Willy Hinrichsen (1877–1914), deutscher Chemiker

 Henri Hinrichsen (1868–1942), deutscher Verleger und Stifter
 Irene Hinrichsen (1947–2012), deutsche Diplomatin
 Johannes Hinrichsen (1884–1971), deutscher Kunsthändler
 Katharina Hinrichsen (* 1988), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Klaus Hinrichsen (1912–2004), deutsch-britischer Kunsthistoriker und Unternehmer
 Marcus Wolf Hinrichsen (1829–1902), Hamburger Kaufmann und Politiker
 Matthias Hinrichsen (* 1983), deutscher Handballspieler
 Max Hinrichsen (1901–1965), deutsch-britischer Musikverleger 
 Michael bar Ruben Hinrichs (Hinrichsen; 1634–1710), deutscher Hoffaktor am Schweriner Hof von Herzog Christian Ludwig
 Robert Hinrichsen (1863–1926), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Siegmund Hinrichsen (1841–1902), Hamburger Bankier und Politiker
 Silke Hinrichsen (1957–2012), deutsche Landespolitikerin (Schleswig-Holstein) (SSW)
 Torkild Hinrichsen (* 1948), deutscher Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor des Altonaer Museums
 Volker Hinrichsen (* 1954), Professor für Elektrotechnik an der Technischen Universität Darmstadt
 Walter Hinrichsen (1907–1969), deutsch-amerikanischer Musikverleger
 William H. Hinrichsen (1850–1907), US-amerikanischer Politiker

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym